Асен Траянов (1885—1940) — болгарський військовий інженер (майор болгарської армії) і венесуельський картограф.
 Борис Траянов (1959) — македонський оперний співак (баритон).
 Ванчо Траянов (* 1978) — македонський футболіст, грав на позиції півзахисника.
 Павле Траянов (* 1952) — міністр внутрішніх справ Республіки Македонії (1998—1999).
 Теодор Траянов (1882—1945) — болгарський поет-символіст, літературний критик, дипломат, шаховий діяч, педагог. Один з найбільших поетів Болгарії.
 Траян Траянов (* 1987) — болгарський футбольний захисник.

Див. також 
 Траян
болгарські прізвища